Marveaux est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Joris Marveaux (1982-), footballeur français ;
 Sylvain Marveaux (1986-), footballeur français, frère du précédent.

Patronyme français